

Geografia 
Berger – comune della contea di Franklin, Missouri, Stati Uniti d'America

Persone

Altro 
12729 Berger – asteroide
Algoritmo di Berger – algoritmo
Nefropatia di Berger – patologia
Roland Berger Strategy Consultants – azienda tedesca
Berger – abitanti di Berg (San Gallo)
Berger – abitanti di Berg (Turgovia)

Pagine correlate 
 Bergern – pagina di disambiguazione